

Földrajzi helyek 
Abaújharaszti (szk. Chrastné), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Csévharaszt, Pest megye
Egyházasharaszti, Baranya megye
Dunaharaszti, Pest megye
Harasztifalu, Vas megye
Harasztkerék (rom. Roteni), Románia, Maros megye
Harasztos (rom. Călăraşi), Románia, Kolozs megye
Ipolyharaszti (szk. Chrastince), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Szentharaszt (szk. Vinohrady nad Váhom), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Haraszti (szerb. Rastina / Растина, hor. Rastina), Szerbia, Vajdaság, Nyugat-bácskai körzet
 Haraszti (horvátul Hrastin) kelet-szlavóniai falu
 Haraszti puszta, Herencsény része, Nógrád megye
 Haraszti-sziget

Személyek 
 Haraszti Emil (1885–1958) magyar zenetörténész, a Nemzeti Zenede igazgatója
 Haraszti György (1912–1980) nemzetközi jogász, egyetemi tanár, Takács Marianna művészettörténész férje
 Haraszti Gyula (1858–1921)
Haraszti Gyula (1930–1987) szlovákiai magyar újságíró
Haraszti Gyula (1962–) villamosmérnök, szlovákiai magyar újságíró
 Haraszti István (1903–1968) gépészmérnök
 Haraszti István (1910–?) orvos
 Haraszti János (1924–2007) állatorvos, egyetemi tanár, kutató
 Haraszti József szobrászművész
 Haraszti Mária (1959–) író, költő, műfordító, szerkesztő, előadóművész, könyvkiadó. 
 Haraszti Miklós (1945–) magyar író, újságíró, politikus
 Haraszti Sándor (1897–1982) újságíró, politikus
 Haraszti Sándor (1920–1998) bölcsész, tanár, baptista lelkipásztor, közéleti személyiség 
 Haraszti Zsolt (1991–) labdarúgó
 Haraszti Zsolt operatőr
Haraszti-Mészáros Erzsébet (1939–) Újságíró. 1958–1961 között a Szabad Földműves riportere, 1961–1984 között a Dolgozó Nő (1970-től Nő, 1972-től Barátnő) szerkesztője, 1972-től főszerkesztője
 Haraszti-Takács Marianna (1917–2021) művészettörténész

Haraszty 
Harasztÿ, Haraszty:
 Harasztÿ István (1934–) szobrász
 Haraszty Árpád (1907–1987) magyar botanikus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa

Haraszthy 
 Haraszthy Ágoston (1812–1869) magyar földbirtokos, a királyi testőrség tisztje, a kaliforniai szőlőtermesztés és borászat megalapítója
 Haraszthy Lajos (1881–1959) magyar költő, újságíró